W Polsce
 Krzyżowa - część miasta Wieliczka
 Krzyżowa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Gromadka 
 Krzyżowa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Ścinawa 
 Krzyżowa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Świdnica
 Krzyżowa - część wsi Rupniów w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Krzyżowa - część wsi Siekierczyna w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Krzyżowa - część wsi Łysokanie w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Kłaj
 Krzyżowa - część wsi Jaworzynka w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Istebna
 Krzyżowa – wieś w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Jeleśnia 
 Krzyżowa – gromada

 Krzyżowa – skała w Dolinie Szklarki na Wyżynie Olkuskiej
 Krzyżowa – skała w Ojcowie w Ojcowskim Parku Narodowym
 Krzyżowa – skała w Prądniku Korzkiewskim w Ojcowskim Parku Narodowym
 Krzyżowa – szczyt w Beskidzie Sądeckim
 Krzyżowa – szczyt w Beskidzie Żywieckim
 Krzyżowa – szczyt w Gorcach
 Krzyżowa – szczyt w Górach Kaczawskich
 Krzyżowa – szczyt w Masywie Śnieżnika
 Krzyżowa – wzniesienie na Wyżynie Olkuskiej

Zobacz też 
 Droga Krzyżowa
 Krzyżowa Góra
 Krzyżowa Dolina
 Kość krzyżowa
 Krąg z Krzyżowej
 Krzyżówka, Krzyżówki